2 miejscowości w Polsce: 
 Białocin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Białocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów